

Cinema 
 The Skull – film del 1913 diretto da William V. Ranous
 The Skull – film del 1914 diretto da Frank Hall Crane
 Il teschio maledetto (The Skull) – film del 1965 diretto da Freddie Francis

Letteratura 
 Il teschio (The Skull) – racconto di Philip K. Dick del 1952

Musica 
 The Skull – album dei Trouble del 1985
 The Skull – gruppo musicale statunitense